Pourquoi est un adverbe interrogatif. On le retrouve dans les noms de :

Titres d'œuvres 
 Pourquoi ? (Why?), nouvelle de Robert Silverberg parue en 1954
 Pourquoi ?, film d'Anouk Bernard sorti en 1977 ;
 Pourquoi pas !, film de Coline Serreau sorti en 1977 ;
 Pourquoi un pyjama ?, chanson écrite et composée par Serge Gainsbourg et créée par Régine en 1966 ;
 Pourquoi j'ai mangé mon père, roman de Roy Lewis ;
 Pourquoi j'ai tué Pierre, bande dessinée d'Olivier Ka et Alfred parue en 2006 ;
 Pourquoi (pas) le Brésil, film de Laetitia Masson sorti en 2004 ;
 Pourquoi pas moi ?, film de Stéphane Giusti, sorti en 1999 ;
 Pourquoi viens-tu si tard ?, film de Henri Decoin en 1959 ;
 Pourquoi tant de haine, album de Ministère A.M.E.R. sorti en 1992 ;
 Pourquoi on resterait calme ?, EP de La Rumeur sorti en 2004 ;

Navires   
 Pourquoi Pas ? I, II, III et IV, le nom des quatre navires du commandant Charcot ;
 Pourquoi pas ?, un navire océanographique lancé en 2005, nommé en hommage aux précédents.

Divers
 Les Cinq pourquoi, une méthodologie de résolution de problèmes utilisée en gestion de la qualité dans les entreprises ;
 Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?, une plaisanterie ;
 Île Pourquoi-pas, une île de l'Antarctique, dont le nom vient du Pourquoi-Pas ?